Лекинца има више значења:

 Лекинца (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Лекинца (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Лекинца (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Општина Лекинца (Бистрица-Насауд), општина у округу Бистрица-Насауд у Румунији